Ceriporiopsis — рід грибів родини мерулієві (Meruliaceae). Назва вперше опублікована 1963 року.

Класифікація 
До роду Ceriporiopsis відносять 59 видів:

Примітки

Джерела 
 Domanski, S. 1963. Dwa nowe rodzaje grzybów z grupy «Poria Pers. ex S.F. Gray». Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 32:731-739 — P.731

Роди грибів
Мерулієві